Emil-Stjepan Čondrić (Ograjina, Želeće, župa Žepče, 25. kolovoza ili 28. 1918. – planina Zvijezda kraj Vareša, između 8. i 10. kolovoza 1945.), mučenik kršćanske vjere, žrtva partizanskog zločina Imao brata blizanca, također svećenika Ivana, kojega je JNA osudila na smrt i strijeljala. Treći brat dugo je još bio svećenik i poslije rata služio na mnogim mjestima.

Životopis 
Rodio se 28. kolovoza 1918. u Ograjini kao treće od jedanaestero djece u obitelji. Bijaše prepoznatljiv po pramenu bijele kose što je izrastao nakon opekline koju je nespretno zadobio. Završivši sjemenište U Travniku 1938. godine završio sjemenište i potom odlazi na studij bogoslovije u Sarajevo. 29. lipnja 1942. godine zaređen je za a svećenika Vrhbosanske nadbiskupije i već 5. srpnja slavio je mladu misu u Žepču. Duhovnički put započeo kao kapelan u Modriči. U Morančanima kod Tuzle bio je kapelan župniku Starčeviću u (12. rujna 1943.). Dolaskom partizana počinje agonija. Zatvorili su župnika Starčevića a Emilu zaprijetili istom sudbinom. Čondrić je pobjegao u šumu i dugo mu se nije znala sudbina i malo je ljudi znalo njegovu sudbinu. Prije nego što je nestao, dao je jednom čovjeku ceduljicu s porukom da je "morao otići". Iz Morančana je izveden na prijevaru, prema drugoj verziji bježali su od progonitelja a netko iz Morančana ili s Husina dojavio je progoniteljima kamo su pošli. Vlč. Emili i dvije časne iz Morančana išli su s vodičem prema Vijaci i planini Zvijezdi, a putem su im se pridružili još neki ljudi. Prije likvidacije dva je dana služio misu u nekoj kolibi – pećini. Tjedan dana prije Velike Gospe knojevci, odnosno partizani sustigli su ih, odveli u Brgule i strijeljali. Seljani su ih pokopali i dugo poslije Drugog svjetskog rata ograđivali su njihov zajednički grob, sve do velikosrpske agresije i poslije hrvatsko-bošnjačkog sukoba, kada su se stanovnici iz Brgula kod Vareša većinom raselili i onda se izgubio trag grobištu vlč. Emila i ostalih. Prema jednoj verziji, rodbina je jednu od te strijeljane skupine iskopala iz zajedničkog grobišta i pokopala na mjesnom groblju u Przićima.  Slučajem je njegov brat boraveći u Carevoj Ćupriji susreo tog čovjeka koji je bio u skupini koja je onda bježala iz Tuzle. Rodbina je tek 1950. godine doznala da je Emil Čondrić uopće nestao, pa je jer nije znala grobno mjesto, njegov su brevijar i sliku Srca Isusova pokopali u grob njegove majke. Tek su od fra Joze Filipovića doznali da je Emil zakopan u Brgulama iznad Vareša. Fra Emila su partizani (KNOJ) zajedno sa sedam njegovih župljana ubili bez svjedoka i bez suda na planini Zvijezdi kraj Vareša između 8. i 10. kolovoza 1945. godine. Nema nikakve potvrde za to da je vlč. Emil Čondrić bio za nešto optužen ili počinitelj kakva zlodjela. Jedina i najveća Čondrićeva krivna bila je ta što je bio Hrvat, katolik, mladi svećenik, sve ono što genocidna jugoslavenska država nije htjela. 10. kolovoza 2017. prvi je put održana sveta misa zadušnica za vlč. Emila Stjepana Čondrića i sumučenika u župnoj crkvi sv. Jurja u Morančanima.

Ostalo 
Svećenik, misionar, predavač i odgojitelj Luka Lučić izjavio je da je prvi put poželio biti svećenikom kad je u crkvi vidio Emila Čondrića.

Izvori 

Hrvatski katolički svećenici
Morančani